Irena Majcen je ime več oseb:
 Irena Majcen (ilustratorka) (roj. 1948), ilustratorka
 Irena Majcen (političarka) (roj. 1958), političarka, ministrica za okolje in prostor